Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Petr Pála (primo turno)
Assente

 František Čermák /  Ota Fukárek (Campioni)
 Martín García /  Shaun Rudman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2002